Masaryk (Masaryková), Massaryk:

Osoby 
 Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) – pierwszy prezydent Czechosłowacji
 Charlotte Garrigue-Masaryková (1850–1923) – czeska publicystka i tłumaczka
 Alice Masaryk (1879–1966) – czeska feministka
 Fritzi Massary (1882–1969) – austriacko-amerykańska śpiewaczka i aktorka
 Jan Masaryk (1886–1948) – czeski polityk, syn Tomáša Garrigue Masaryka
 Pavol Masaryk (ur. 1980) – piłkarz słowacki

Inne 

 Masaryk Circuit 
 Kefar Masaryk
 (1841) Masaryk